Артур Франц Эдуард У́нгнад (; 3 августа 1879, Магдебург — 26 апреля 1947, Фалькензе) — немецкий семитолог и ассириолог.

Биография 
Унгнад изучал ассириологию под руководством Генриха Циммерна и Фридриха Делича и в 1903 году защитил в Берлине докторскую диссертацию на тему о синтаксисе Законов Хаммурапи. Работал ассистентом в Переднеазиатском отделе Королевских музеев в Берлине. В 1909 году Унгнад принял приглашение Йенского университета на должность экстраординарного профессора восточной филологии. В 1913 году был назначен ординарным профессором Пенсильванского университета. В 1919 году Унгнад был назначен ординарным профессором Грайфсвальдского, в 1921 году — Бреславльского университета. Вышел в отставку в 1930 году.

Основную область научных интересов Унгнада составляли ассирийцы и вавилоняне, в особенности их религиозные тексты. Унгнад выступил издателем собрания «Ассирийские тексты и изображения к Ветхому Завету» (Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, вместе с Эрихом Эбелингом, Гуго Гресманом и Германом Ранке). Унгнад подготовил перевод «Эпоса о Гильгамеше» и издал текст Элефантинских папирусов. С 1900 года Унгнад работал над собственной теорией, согласно которой жители Субарту не только выступили основателями ассирийского государства, но и расселились по всей территории между Малой Азией и Египтом.

Сочинения 
 Babylonisch-assyrische Grammatik. Beck, München 1906; 2. Auflage (= Clavis linguarum semiticarum. P. 2) 1926; seit der 3. Auflage 1949 als Grammatik des Akkadischen; 6. Auflage, völlig neubearbeitet von Lubor Matouš, 2007, ISBN 978-3-406-02890-8.
 Die Deutung der Zukunft bei den Babyloniern und Assyrern (= Der Alte Orient. Bd. 10.3). Hinrichs, Leipzig 1909.
 Aramäische Papyrus aus Elephantine. Kleine Ausgabe unter Zugrundelegung von [Eduard Sachau’s Erstausgabe, bearbeitet von Arthur Ungnad. Hinrichs, Leipzig 1911.
 Das Gilgamesch-Epos. Neu übersetzt von Arthur Ungnad und allgemeinverständlich erklärt von Hugo Gressmann. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1911.
 Hebräische Grammatik. Mohr, Tübingen 1912.
 Syrische Grammatik (= Clavis linguarum semiticarum. P. 7). Beck, München 1913, 2., verbesserte Auflage 1932; zahlreiche Nachdrucke.
 Die Religion der Assyrer und Babylonier (= Religiöse Stimmen der Völker. Band 3). Diederichs, Jena 1921.
 Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte und Kultur der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer (= Kulturfragen. Band 1). Selbstverlag, Breslau 1923.
 Babylonisch-assyrisches Keilschriftlesebuch (= Clavis linguarum semiticarum. P. 8). Beck, München 1927.
 Subartu. Beiträge zur Kulturgeschichte und Völkerkunde Vorderasiens. De Gruyter, Berlin/Leipzig 1936.

Примечания

Литература 
 Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender. Bd. 4 (1931).
 Ernst Friedrich Weidner: Arthur Ungnad. In: Archiv für Orientforschung. Bd. 15 (1945—1951), S. 175 f. (JSTOR).
 Anke Weschenfelder: Ungnad, Arthur (Franz Eduard). In: Deutsches Literatur-Lexikon. 3. Auflage. Bd. 24 (2004), Sp. 565 f.
 Deutsche Biographische Enzyklopädie. 2. Ausgabe. Bd. 10 (2008), S. 189.

Ссылки 
 

Семитологи
Ассириологи
Востоковеды Германии
Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета
Преподаватели Йенского университета
Преподаватели Пенсильванского университета
Самоубийцы